

Patronyme 

 Joanna Halls (1973-), une escrimeuse australienne ;
 John Halls (1982-), un footballeur anglais.

Toponyme 

 ruisseau Halls, un cours d'eau qui coule dans la ville de Moncton, au sud-est du Nouveau-Brunswick au Canada ;
 Halls, une municipalité du Tennessee aux États-Unis.

Industrie 
Halls peut aussi désigner :
 Halls, une marque de confiserie.